Генипавирусы,  — род  зоонозных вирусов семейства парамиксовирусов.

Таксономия

Примечания 

Paramyxoviridae